Коло́бжег (польск. Kołobrzeg) — многозначный термин.

 Колобжег — курортный город и бывшая крепость в Польше, на реке Парсента, близ её впадения в Балтийское море. 
 Колобжег — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Колобжегский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Колобжег — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Колобжег, в Западно-Поморском воеводстве Польши.